Bogdaniec est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Bogdaniec, dans le powiat de Gorzów, dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Bogdaniec, chef-lieu de cette gmina
 du village de Bogdaniec, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Bogdaniec, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie